Breisky ist der Familienname folgender Personen:

 August Breisky (1832–1889), Mediziner (Gynäkologe)
 Michael Breisky (* 1940), österreichischer Diplomat 
 Walter Breisky (1871–1944), österreichischer Beamter und Politiker

Siehe auch:
 Brejski